Соскиев — фамилия. Известные носители:

 Соскиев, Алан Бекмарзаевич (1935—2008) — российский учёный в области социального развития села и земельных отношений.
 Соскиев, Владимир Борисович (род. 1941) — советский и российский скульптор.